Obrium — род жуков подсемейства  семейства .

Жуки маленьких и средних размеров; определить жуков рода можно по строению передних тазиков, по первому стерниту брюшка, по наличию глубокой продольной бороздки на эпистернах заднегруди и по другим признаками.

В ископаемом состоянии известны из балтийского янтаря.

Описание

Имаго 
Голова короткая, в глубокой или стёртой пунктировке, в длинных редких тонких волосках. Глаза очень большие, выпуклые, крупно фасетированные, сильно угловидно или кармовидно выемчатые. Усики тонкие, длинные, как правило, заходят за вершину надкрылий 10-м или 11-м сегментом, у самки ли даже девятым у самцов, Переднеспинка продолговатая, на боках с широким перехватом, в длинных светлых волосках, с боковым бугорком. Надкрылья параллельные, на вершине с закруглённым внутренним и со значительно скошенным наружным углом, в более или менее крупной пунктировке. Передние тазики вытянутые, нешаровидные. Бёдра булавовидные, задние лапки значительно короче голеней. Первый брюшной стернит длинный, равен всем остальным стернитам вместе взятым у самки и значительно короче их у самца. Второй брюшной стернит у самки в задней части выемчатый, в этом месте с расширенными на конце щетинками, которые образуют густую щётку.

Систематика 
В составе рода:
 
 
 
 
 
 
 
 
 …

Примечания 

Настоящие усачи
Роды жесткокрылых